Попович, Константин Фёдорович:
 Попович, Константин Фёдорович — молдавский советский писатель, литературовед.
 Попович, Константин Фёдорович (конструктор)